Municipio de Stokes puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Stokes (condado de Itasca, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Itasca.
 Municipio de Stokes (condado de Roseau, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Roseau.
 Municipio de Stokes (condado de Logan, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Logan.
 Municipio de Stokes (condado de Madison, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Madison.